Джестер () — английская фамилия. Известные носители:
 Джестер, Бофорд (1893—1949) — американский политик, 36-й губернатор Техаса.
 Джестер, Джордж Тейлор (1847—1922) — американский политик, 19-й вице-губернатор Техаса.